Бурджалов — фамилия; имеет женскую форму Бурджалова.
 Бурджалов, Георгий Сергеевич (Бурджалян; 1869—1924) — русский актёр и режиссёр, брат армянского режиссёра Аркадия Сергеевича Бурджаляна.
 Бурджалов, Эдуард Николаевич (1906—1985) — советский историк, доктор исторических наук, профессор кафедры истории СССР МГПИ им. В. И. Ленина .